XNA, selon le contexte, peut désigner :
 Microsoft XNA, un outil de développement de Microsoft ;
  ;
 en langue anglaise, un acide xénonucléique —le sigle français est AXN— à savoir, en biologie de synthèse et plus précisément dans sa branche xénobiologique, un ADN de synthèse où l'une des bases au moins est remplacée par une molécule conçue par l'homme.